Der Begriff Kopfstation steht für:

 Bahnhof Kopfstation, ein ehemaliger Bahnhof in Velbert;
 Kopfbahnhof, allgemein für Bahnhöfe, in denen Züge „Kopf machen“;
 Kabelkopfstation, zur Einspeisung von Programmen ins Breitbandkabelnetz.